Српска црква Светог Ђорђа (Romanian: Biserica sârbească „Sf. Gheorghe”) је српска православна црква у кварту Фабрика у Темишвару у Румунији. Смештена на Трајановом тргу, једна је од три српске православне цркве у граду, заједно са Српском саборном црквом на Тргу уједињења и црквом Светог Николе у кварту Мехала. 

Црква је грађена између 1745. и 1755. године, у барокном стилу. Иконостас цркве дизајнирао је 1764. године сликар Никола Нешковић.

Цркве Епархије темишварске
Срби у Румунији
Темишвар